Французский Совет пятисот — нижняя палата Законодательного собрания Франции 1795 года. Члены данного Совета избирались от департаментов Французской республики:

A 
 Charles-Jean-Marie Alquier
 Antoine Andrei 1733 † 1815
 Андриё, Франсуа Гийом Жан Станислав (° François Andrieux, 1759 † 1833)
 Antoine Balthazar Joachim d'André (° 1759- † 1825)
 Pierre-Antoine Antonelle
 Barthélémy Aréna
 Joseph Antoine Aréna
 Jean-Marie Arrighi
 Pierre-Jean Audouin

B 
 Jacques-Charles Bailleul
 Банкаль, Жан-Анри (° Jean Henri Bancal des Issarts, 1750 † 1826)
 Jean-François Barailon
 François-Xavier Baudot
 Louis Étienne Beffroy
 François Bergoeing
 Théophile Berlier
 Charles Ambroise Bertrand de La Hosdinière
 François Joseph Beyts
 Jean-Marie Bion
 Jacques-François Bissy
 Бланки, Жан Доминик (Jean Dominique Blanqui)
 Joseph Blin
 Pierre Joseph François Bodin
 Pierre Joseph Didier Boissieu
 François-Antoine de Boissy d'Anglas
 Люсьен Бонапарт (Lucien Bonaparte, 1775—1840)
 Félix Bonnaire
 Siméon Bonnesoeur-Bourginière
 Joseph Balthazar Bonet de Treyches
 Durand Borel de Brétizel
 Буле де ла Мёрт, Антуан Жак Клод Жозеф (Antoine Jacques Claude Joseph Boulay de la Meurthe, 1761—1840)
 Jean Pierre Boullé
 François-Louis Bourdon
 Jean François Boursault-Malherbe
 Godefroy Bouvier
 Jean-Baptiste Bresson
 Pierre-Joseph Briot (° 1771 † 1827)
 Jacques Brival
 Jean-Guillaume Brixhe
 Claude-Louis Bruslé de Valsuzenay
 Nicolas Joseph Bucquet

C 
 Кабанис, Пьер Жан Жорж (Pierre Jean Georges Cabanis, 1757—1808)
 Paul Cadroy
 Камбасерес, Жан Жак Режи де (Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, 1753—1824)
 Камю, Арман-Гастон (Armand-Gaston Camus, 1740—1804)
 Кассанье, Жак Жозеф Франсуа (Joseph Cassanyes, 1758—1843)
 Кавеньяк, Жан Батист (Jean-Baptiste de Cavaignac, 1762—1829)
 Antoine Didier Jean-Baptiste Challan
 Jean Chanorier
 Hyacinthe Chapuis
 Charles Antoine Chasset
 Jean-Pierre Chazal
 François-Armand Cholet
 Henry Louis Joseph Cochet
 Pierre Colombel
 Jean-Isaac Combes-Dounous
 Polycarpe Constans
 Jacques-Michel Coupé
 Emmanuel Crétet
 Jacques Antoine Creuzé-Latouche
 Jean-François Curée

D 
 Jean-Baptiste Dauchez (° 1751 † 1823)
 Luc Jacques Edouard Dauchy
 Pierre Daunou
 Jean Antoine Debry
 Jacques Defermon
 Antoine Delamarre
 Pierre Delbrel
 François-Godefroy Desaincthorent
 Laurent-François Dethier
 Jean-Louis Deville
 François Amédée Doppet
 Louis-Gustave Doulcet de Pontécoulant
 Joseph-Claude Drevon
 Друэ, Жан-Батист (Jean-Baptiste Drouet, 1763—1824)
 Dieudonné Dubois
 François Louis Dubois
 Edmond Louis Alexis Dubois de Crancé
 Louis-Thibaut Dubois-Dubais
 Charles Jacques Nicolas Duchâtel
 Charles François Joseph Dugua
 Jacques Antoine Dulaure
 Дюпон де л'Эр, Жак-Шарль (Jacques Charles Dupont de l’Eure, 1767—1855)
 Bernard-Jean-Maurice Duport
 Дюпюи, Шарль Франсуа (Charles-François Dupuis, 1742—1809)
 Charles François Marie Duval

E 
 Jean Emmery

F 
 Фабр де л'Од, Жан-Пьер (Jean-Claude Fabre, 1755—1832)
 Jean Baptiste Fanneau de Lahorie
 Henri Fargues
 Marie-Félix Faulcon
 Gilbert-Amable Faure-Conac
 Фавар-де-Ланглад, Гильом (Guillaume-Jean Favard de Langlade, 1762—1831)
 Anthelme Ferrand
 Honoré Fleury (1754—1827)
 Antoine Georges François
 Франсе де Нант, Антуан (Antoine Français de Nantes, 1756 † 1836)
 René François-Primaudière (1751 † 1816)

G 
 Гара, Доминик Жозеф (Dominique Joseph Garat, 1749—1833)
 Jacques Garnier dit Garnier de Saintes
 Jean Philippe Garran de Coulon
 Pierre-Anselme Garrau
 Jean-François Gaultier de Biauzat
 Léonard Honoré Gay de Vernon
 Jean-Pierre Gayet (1760 † 1825)
 Jean-Joseph-Victor Genissieu
 Georges de l'Allier
 Pierre-Mathurin Gillet
 Jean-Louis Girod de l'Ain
 Jacques Charles Giroust
 Гойе, Луи (Louis Gohier, 1746—1830)
 Jean-René Gomaire
 Eugène Constant Joseph César Gossuin
 Guillaume François Charles Goupil de Préfelne
 Philippe Charles Aimé Goupilleau de Montaigu
 Claude-Christophe Gourdan
 Pierre-Joseph Grangier (1758 † 1821)
 Jean Grenier (1753-1841)
 Ferdinand Pierre Marie Dorothée Guillemardet,
 Гитон де Морво, Луи Бернар (Louis-Bernard Guyton-Morveau, 1737—1816)

H 
 Antoine-François Hardy
 Арман, Жан-Батист (Jean-Baptiste Harmand)
 Henry-Larivière
 Jean-Marie Heurtault de Lamerville
 Étienne François Housset
 Jean-Antoine Huguet

I 
 François Perret Imbert
 Jacques Imbert-Colomès
 Инар, Максимен (Maximin Isnard, 1755—1825)

J 
 Жакмино, Жан-Игнас-Жак (Jean-Ignace Jacqueminot);
 Jean-Joseph-Joachim Janod
 Жордан, Камиль (Camille Jordan, 1771—1821)
 Louis Jorrand
 André Joseph Jourdan
 Журдан, Жан-Батист (Jean-Baptiste Jourdan, 1762—1833)

K 
 Augustin Bernard François Le Goazre de Kervélégan

L 
 Лакюэ, Жан-Жерар (Jean-Girard Lacuée, 1752—1841)
 René-Augustin Lair-Lamotte
 Лаканаль, Жозеф (Joseph Lakanal, 1762—1845)
 François Lamarque
 François Xavier Lanthenas
 François Sébastien Christophe Laporte
 Луи-Мари де Ларевельер-Лепо
 Isaac-Étienne de La Rue (1760—1830)
 Marc-Antoine Laumon
 Claude-Nicolas Leclerc (1738 † 1808)
 Jean-Barthélémy Le Couteulx de Canteleu
 Michel Mathieu Lecointe-Puyraveau
 Antoine Joseph Lemarchant de Gomicourt (1763 † 1827)
 Joseph Lequinio
 Denis Toussaint Lesage
 Ленде, Робер (Robert Lindet, 1746—1825)
 Jean-Antoine Louis
 Луве де Кувре, Жан Батист (Jean-Baptiste Louvet de Couvray, 1760—1797)
 Thomas-Michel Lynch

M 
 Майль, Жан Батист (Jean Mailhe, 1754—1834)
 Марбо, Жан-Антуан (Jean-Antoine Marbot, 1754—1800)
 François Maugenest
 Мерсье, Луи Себастьен (Louis-Sébastien Mercier, 1740—1814)
 Antoine Merlin de Thionville
 Jean-Marie François Merlino
 Jean-Ulrich Metzger
 Étienne Mollevaut
 Agricol Moureau

N 
 Pierre-Alexandre-Antoine Nicolas de Meissas
 Pierre Barthélémy de Nogaret (1762 † 1841)

O

P 
 Jean François Palhier de Sylvabelle
 Пасторе, Клод Эммануэль Жозеф Пьер (Emmanuel Pastoret, 1756—1840)
 Jean Pelet
 Emmanuel Pérès de Lagesse
 Периньон, Катарин-Доминик (Catherine-Dominique de Pérignon, 1754—1818)
 Jean-Baptiste Perrin des Vosges
 Claude-Louis Petiet
 Claude Philippe
 Jean-François Philippe-Delleville
 Pierre Louis Pinel
 Alexis François Pison de Galand
 Pierre François Nicolas Plet-Beauprey
 Jean-Baptiste Poncet-Delpech
 François-Martin Poultier
 Приёр, Клод-Антуан (Claude-Antoine Prieur-Duvernois, 1763—1832)
 François-Clément Privat de Garilhe
 Пуллен де Гранпре, Жозеф (Joseph Poullain de Grandprey; 1744—1826)

Q 
 Катрмер-де-Кенси, Антуан-Кризостом (Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy, 1755—1849)
 Jacques Queinnec (1755-1817)
 Nicolas-Marie Quinette
 Jean-Baptiste Quirot

R 
 Nicolas Raffron de Trouillet
 Dominique-Vincent Ramel-Nogaret
 Claude Francois Benoît Richond
 Claude Roberjot
 François Robert
 Louis Antoine Joseph Robin
 Joseph Yves Roüault de Cosquéran
 Jacques-Marie Rouzet
 Jean-Baptiste Royer
 Ройе-Коллар, Пьер Поль (Pierre-Paul Royer-Collard, 1763—1845)
 Albert Ruelle

S 
 Charles Saint-Martin-Valogne
 Christophe Saliceti
 Jean-Baptiste Pierre Saurine
 Louis-Jacques Savary
 Joseph Jérôme Siméon
 Antoine Sivard de Beaulieu
 Joseph Julien Souhait
 Sauveur Scherlock

T 
 Тальен, Жан-Ламбер (Jean-Lambert Tallien, 1767—1820)
 Michel-Louis Talot
 Léonard-Michel Texier-Mortegoute
 Louis Texier-Olivier
 Antoine Claire Thibaudeau
 Alexandre Thibaut
 Трельяр, Жан-Батист (Jean-Baptiste Treilhard, 1742—1810)
 Guillaume Alexandre Tronsson
 Antoine Truc

U

V 
 Jean-Marie Valentin-Duplantier
 Pierre Joseph Vallée
 Pons de Verdun
 Théodore Vernier
 Воблан, Венсан Мари Вьено] (Vincent-Marie Viénot de Vaublanc, 1756—1845)
 Louis Thomas Villaret de Joyeuse
 Louis Vitet

W

X

Y

Z 
 Joseph Zangiacomi (° 1766 † 1846)

 
Совет
Совет